Le sigle OIB peut signifier :
  ;
 Office international de bibliographie, un institut créé à Bruxelles en 1895 pour constituer un répertoire bibliographique universel ;
 , une banque omanaise ;
 option internationale du baccalauréat, une mention du baccalauréat français ;
 , une distinction sud-africaine ;
 , un institut de recherche allemand installé à Beyrouth (Liban) ;
 , en Croatie.